James, Jim ou Jimmy Blyth peut faire référence à:

  (1839–1906), ingénieur électricien écossais
  (1841–1925), homme d'affaires anglais et partisan du Parti libéral
 James Blyth, baron Blyth de Rowington (1940-), homme d'affaires écossais
  (1890–?), footballeur écossais
  (1911–1979), footballeur écossais
 Jim Blyth, gardien de but écossais
 Jimmy Blythe (1901–1931), musicien américain